Voith steht für:

 ein deutsches Maschinenbauunternehmen, siehe Voith (Unternehmen)
 einen Schiffsantrieb, siehe Voith-Schneider-Antrieb
 eine Kupplung für die Ankopplung von Bahnstromgeneratoren an Wechselstromgeneratoren, siehe Voith-Marguerre-Kupplung
 eine diesel-hydraulische Lokomotive mit Mittelführerhaus, siehe Voith Gravita 
 eine diesel-hydraulische Lokomotive, siehe Voith Maxima 

Voith ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Voith (1840–1913), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Hanns Voith (1885–1971), deutscher Unternehmer
 Hermann Voith (1878–1942), deutscher Unternehmer
 Johann Matthäus Voith (1803–1874), deutscher Unternehmer
 Valentin Voith, deutscher Dichter von Dramen, Spruchgedichten und Meisterliedern
 Walther Voith (1874–1947), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Voit
Foit